Ohne Worte steht für:
 Ohne Worte (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 2001
 Ohne Worte (Fernsehserie), eine deutsche Comedyserie (2003–2004) mit Bastian Pastewka

Siehe auch:
 Ohne viele Worte